Myth (engl. für „Mythos“) steht für:

 Myth (Spieleserie), eine Computerspielserie bestehend aus Myth: Kreuzzug ins Ungewisse, Myth II: Soulblighter und Myth III: Die Zeit des Wolfs
 Myth (Computerspiel), ein Textadventure-Computerspiel aus dem Jahr 1989 von Magnetic Scrolls
 MythTV, eine freie Media-Center-Software